Langenbühlgraben ist ein Gewässername:
 Langenbühlgraben (Meerbach), rechter Zufluss des Meerbach, bei Lerchenberg, Stadt Göppingen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg, der in den Marbach mündet
 Langenbühlgraben (Mollenbach), linker Oberlauf des Mollenbachs, bei Eltingen, Stadt Leonberg, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg, der in die Glems mündet